

Шоптиколь — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Шоптиколь — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Шоптиколь — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Шоптиколь — село, Каркаралінський район, Карагандинська область